Team Canada oder Kanadische Nationalmannschaft (englisch: Canadian National Team) ist die Bezeichnung verschiedener Auswahlmannschaften Kanadas. Insbesondere firmieren unter dieser Bezeichnung:
 die Kanadische Basketballnationalmannschaft
 die Kanadische Eishockeynationalmannschaft
 die Kanadische Eishockeynationalmannschaft der Frauen
 die Eishockeymannschaft „Team Canada“ am Spengler Cup, siehe Kanadische Eishockeynationalmannschaft#Team Canada am Spengler Cup
 die Kanadische Fußballnationalmannschaft